Provincija na Filipinima su primarna politička i administrativna podjela države. Postoji 80 provincija koje se dodatno dijele na sastavne gradove i općine. Glavna državna regija, kao i nezavisni gradovi su neovisni od bilo koje provincijske vlade. Svakom provincijom upravlja izabrani guverner koji nadgleda razne lokalne samouprave entitete.
Provincije su podijeljene u 17 regija na temelju geografskih, kulturnih i etnoloških obilježja. Četrnaest od tih područja su označeni brojevima koji odgovaraju njihovom geografskom položaju,  od sjevera do juga.Glavna državna regija, Administrativna regija Cordillera i Autonomna regija Muslimanski Mindanao nemaju numeričke oznake.
Svaka provincija je član Lige provincija na Filipinima, organizacije koja ima za cilj rješavanje problema koji utječu na upravu.

Vanjske poveznice

 Nacionalni statistički Koordinacioni odbor 
 Popis stanovništva rezultati 2007. godine, Nacionalni ured za statistiku, Republika Filipini

Izvor